Les Mots (polski tytuł: Słowa) – powieść autobiograficzna Jeana-Paula Sartre’a (1964)
 Les Mots – album kompilacjny Mylène Farmer (2001)
 „Les Mots” – piosenka w wykonaniu  Mylène Farmer i Seala (2001)